Вахтанг Беридзе:
 Беридзе, Вахтанг Вуколович (1914—2000) — грузинский советский искусствовед.
 Беридзе, Вахтанг Ираклиевич (род. 1980) — российский актёр, шоумен, продюсер, теле- и радиоведущий.
 См. также 
 Улица Вахтанга Беридзе